Carabella  — род аранеоморфных пауков из подсемейства  в семействе . Оба вида этого рода распространены только в Панаме (Центральная Америка).

Виды 
 Carabella banksi Chickering, 1946 — Панама 
 Carabella insignis (Banks, 1929) — Панама

Ссылки 
 Salticidae: Diagnostic Drawings Library by Jerzy Proszynski 2000 

Пауки-скакунчики
Паукообразные Южной Америки
Роды паукообразных
Таксоны, описанные Артуром Мертоном Чикерингом